Мала́ховка — рабочий посёлок в Московской области России. Входит в городской округ Люберцы.

Население —  чел. ().

География 
Расположен в 10 км к юго-востоку от Москвы, на окраине Мещёрской низменности. Железнодорожная платформа Малаховка на линии Москва — Рязань.

С востока к Малаховке примыкает посёлок Удельная, с юга — деревня Михнево, к юго-западу расположена деревня Пехорка, с северо-запада примыкает дачный посёлок Красково.

История 
Малаховка принадлежит к числу известных «стародачных поселков» наряду с Валентиновкой, Кратово, Переделкино и другими. Стародачными местами Подмосковья называют сохранившиеся резиденции советской элиты — академиков, генералитета, высшего партийного руководства, деятелей балета, театра и писателей, расположенные в лучших местах Московской области. Обычно это были деревянные, реже — каменные дома со всеми удобствами, включая газовое отопление, а иногда и магистральную канализацию, расположенные зачастую на лесных участках, рядом с рекой или прудом.

Есть несколько версий происхождения названия «Малаховка». Первая — по селу Малаховьское, которое встречается в XIV веке в завещании Ивана Калиты. Вторая — от еврейского слова «мелех» (царь), так как в XVII веке здесь любил охотиться государь Алексей Михайлович. Третья версия — по фамилии купца Малахова, который владел этими землями при Петре I. Название «Малаховская пустошь» упоминается в писцовых книгах под 1623 годом, а Малаховский хутор — в 1852 году. В 1884 году была построена железнодорожная платформа и с 1885 года Малаховка стала развиваться как дачный посёлок. Статус посёлка городского типа — с 1961 года.

В 1885 году предприниматель Федор Шпигель построил в Малаховке первые дачи. Постепенно тут появились почта, аптека, магазины. В начале XX века Малаховка превратилась в популярный дачный поселок. Одним из центров притяжения для богемы того времени стал дом Николая Телешова — писателя и организатора знаменитого кружка московских писателей «Среда». Летом 1918 года у него гостил Федор Шаляпин с семьёй. Кроме того, в 1913 году в поселке жил художник Василий Суриков. В 1915 году именно в Малаховке Владимир Маяковский познакомился с Лилей Брик и её мужем Осипом, впоследствии они стали жить одной семьёй. На дачу к писателю Александру Родионову-Тарасову приезжал погостить «московский хулиган» и «последний поэт деревни» Сергей Есенин.

Статус посёлка городского типа (рабочего посёлка) Малаховка получила в 1961 году.

С 2006 до 2016 гг. рабочий посёлок был административным центром городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района. С 2017 года Малаховка входит в городской округ Люберцы. Малаховка вместе с дачным посёлком Красково подчинены в администрации городского округа территориальному управлению Красково-Малаховка.

Население

Экономика 
Сразу после войны в Малаховке было основано уникальное предприятие по производству угольной техники и шахтного оборудования — Малаховский экспериментальный завод. АО «Малаховский экспериментальный завод» выпускал горнорудное оборудование, сейчас — крупный арендодатель производственных помещений. Также работают опытно-механический завод, завод стройматериалов, пищевой комбинат, швейная фабрика. Функционирует отделение Сбербанка, три почтовых отделения. Работает ряд предприятий торговли, в том числе универсамы «Пятёрочка» и «Дикси», а также рынок у станции, известный ещё с довоенных времён.

В микрорайоне «Малаховского экспериментального завода» функционирует универсам «Магнит», в апреле 2018 года был открыт ресторан быстрого питания сети «Макдональдс». Весной 2019 года состоялось открытие торгового центра «Малаховское озеро». Из крупных предприятий в нём находится гипермаркет «Мираторг», а также детский магазин «Детский Мир».

Культура

Летний Театр 
Основной культурной примечательностью на территории Малаховки является фундамент известного в XX веке на всю Россию Летнего театра. Малаховский парк площадью свыше четырёх гектаров внесен в список объектов культурного наследия Московской области.

Летний театр был построен в 1911 году меценатом Павлом Соколовым по проекту архитектора Леона Францевича Даукши. Театр на 500 мест возвели за рекордно короткие сроки — 52 дня, благодаря личному вмешательству певца Федора Шаляпина. Театр в стиле модерн имел полукруглый фасад, который поддерживали шесть колонн. Перед глубокой сценой находился оркестр. В театре был партер, где проводились балы. Его окаймляли 12 театральных лож. Соколовом была специально построена электростанция, которая питала Летний театр электричеством.

Летний театр в Малаховке быстро снискал любовь зрителей и стал очень популярным. Здесь показывали спектакли из репертуара знаменитых московских театров: Малого, Художественного, Корша, Незлобина и других.

На сцене Летнего театра поставили почти все пьесы Александра Островского, также ставили Антона Чехова, Уильяма Шекспира и других великих драматургов. Всего в репертуаре значилось порядка 500 спектаклей. Осенью 1915 года на сцене Летнего театра состоялся дебют знаковой актрисы Фаины Раневской в спектакле «Тот, кто получает пощечины» по пьесе Леонида Андреева. Помимо Раневской, на сцене Летнего театра выступали знаменитые актёры Александра Яблочкина, Елена Шатрова, Александр Остужев и другие. Превосходная акустика Летнего театра привлекала любителей оперы. Здесь давали концерты Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Александр Вертинский, Айседора Дункан.

8 октября 1999 года знаменитый театр сгорел, оставив после себя только фундамент.

Кинематограф 
Малаховка фигурирует во многих советских фильмах.

 «Джентльмены удачи» здесь происходит заключительное действие фильма («В проруби он шлем спрятал, в Малаховке»).
 «Зелёный огонёк» («Я и до Малаховки не дотяну»)
 «Девушка без адреса» («Она может жить в Малаховке, а открытку бросила на Таганке») и
 «Один из нас» (в Малаховке находится дача шпиона Келлера: Бирюков — «Адрес дачи!» Степанов — «Малаховка, Лесная, 6».
 «Продлись, продлись очарованье» (дача главного героя снималась в Малаховке — улица Южная, 18)
 «Петровка, 38» (арест организатора банды в финале),
 «Следствие ведут знатоки»: эпизоды «Чёрный маклер» («А наши сыщики проверили одну дачку в Малаховке»), «Букет на приёме» В эпизоде «Бумеранг» съёмки проходили в Томилино и Малаховке, одного из героев арестовывают прямо на пляже малаховского озера.
 Малаховка упоминается в английском сериале «Рейли: король шпионов»: В заключительной серии Рейли был арестован сразу же после очередного заседания участников «Треста» на даче в Малаховке.
 Один из наилучших советских детективов "Разорванный круг" снимался также в Малаховке в 1987г,на ул.Калинина д.22

Малаховский Музей 
О развитии и становлении Малаховки можно узнать, посетив Музей истории и культуры. Вниманию посетителей предлагаются постоянные экспозиции — «Интерьер писательской комнаты», «Малаховка театральная», «Комната дачного дома», «Деревенская комната», «Дачная веранда», «Война. Победа. Память». Регулярно проходят выставки как предметов из фондов музея, так и работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Музей работает с разными возрастными категориями. Для детей проводятся квесты, мастер-классы, праздничные программы: Новый Год, Рождество, Масленица, Пасха. Вниманию взрослой аудитории предлагаются лекции, историко-краеведческие встречи, Телешовские и Соколовские чтения. Большое внимание уделяется экскурсионной работе. Для посетителей проводятся обзорные и тематические экскурсии по залу музея. Неизменный интерес вызывают пешеходные экскурсии «Малаховка дачная», «Малаховка: природа и культурный климат», автобусные экскурсии в усадьбу Быково и в город Раменское.

Литературный клуб «Стихотворный бегемот» 
С 2013 года в посёлке на базе библиотеки (ул. Сакко и Ванцетти, дом 1) действует Литературный клуб «Стихотворный бегемот» / проект «Вселенная» — неформальное объединение любителей литературы, на встречах которых авторы читают свои произведения и актуализируется творчество малоизвестных поэтов прошлого.

Достопримечательности 
Имеются два санатория. Издаётся своя газета — «Малаховский вестник». На территории посёлка расположены Московская государственная академия физической культуры и Детская школа искусств им. Л. И. Ковлера. 
Сохранилась деревянная Петропавловская церковь (построена в 1902—1903 годах). Работает синагога — старая сгорела в 2005 году, в 2010 году была построена новая. Также к достопримечательностям можно отнести здание средней школы — бывшей гимназии (построено в 1908—1910 годах по проекту архитектора Л. Ф. Даукша). Имеется музей истории посёлка.

Здание начальной школы «Сказка» (ул. Пионерская,19) — классический образец деревянной дачной архитектуры начала XX века, признанное аварийным, было снесено в начале июня 2019 года, несмотря на возражения местных жителей и их обращения к местным властям с предложением отреставрировать исторический дом и открыть в нём музей. Решение о сносе здания и строительстве на его территории новой школы рассматривалось в марте 2019 года. Жителями Малаховки в Комитет по наследию была отправлена заявка с просьбой признать здание объектом культурного наследия. Из-за затягивания процедуры включения здания в государственный реестр культурного наследия, исторический объект не удалось сохранить.

Здание было построено в 1910-х годах как дача, но уже в 1919 году отошло детскому городку с колониями для беспризорных «Малаховка» и «им. III Интернационала» — еврейских детей. Малаховскому детскому городку (МДГ) принадлежало 16 дач («Сказка» — единственная сохранившаяся до июня 2019 года), называемых детскими домами, в каждом из которых находилось от 50 до 100 человек. Размещались эти дачи в основном на Южной, Тургеневской и Советской улицах. Управление МДГ находилось на улице Тургенева. Воспитанниками домов были сироты, дети репрессированных, бездомные и пр. Они не только учились, но и приобщались к трудовому воспитанию. При городке были различные мастерские и художественные кружки. В структуре детского городка в 20-е годы была организована Еврейская трудовая колония, которая состояла из сирот или детей из очень бедных семей в возрасте от 6 до 16 лет. Обучение в школе шло в основном на еврейском языке, но с обязательным общением и изучением русского. В 1921—1923 годах в колонии преподавал рисование Марк Шагал. Среди воспитанников была и его дочь — Ида. Шагал в своих воспоминаниях так описывал работу с детьми в Малаховке: "Этим сиротам хлебнуть пришлось немало. Дрожа от холода и голода, оборванные, они скитались из города в город на подножках поездов, пока одного из тысячи не подбирали и не отправляли в детдом. И вот они передо мной. Жили дети по отдельным деревенским домам и собирались вместе только на уроки. По примеру взрослых они заседали на собраниях, вели диспуты, обсуждали друг друга и даже учителей, пели хором «Интернационал», размахивая руками и улыбаясь. И вот их то я и учил рисованию. Босоногие, слишком легко одетые, они галдели наперебой, каждый старался перекричать другого, только и слышалось со всех сторон: «Товарищ Шагал, товарищ Шагал».

Транспорт 

В рабочем посёлке Малаховка и на его границе расположены железнодорожные платформы Малаховка и Красково Рязанского направления Московской железной дороги, а также станция Овражки Казанского направления Московской железной дороги на северной окраине посёлка.

Малаховка разделена на две части (северную и южную) железной дорогой: ближайший автомобильный путепровод расположен на Егорьевском шоссе в 4,5 км от платформы Малаховка. Через северную часть посёлка проходит автодорога  Егорьевское шоссе, южная примыкает к автодороге  Москва — Жуковский

С Москвой Малаховку связывают автобусные маршруты № 414 Малаховка (ул. Парковая Роща) — Москва (ст.м. «Котельники») и № 463 Малаховка — Москва (ст.м. «Выхино»), обслуживаемые ГУП МО «Мострансавто».

Известные люди 

В разное время на дачах в Малаховке отдыхали В. А. Гиляровский, А. М. Горький, Бунин, Немирович-Данченко.

 В 1921 году преподавателем в подмосковной еврейской трудовой школе-колонии «III Интернационал» для беспризорников работал Марк Шагал.
 Известные социалисты-революционерки М. А. Спиридонова и А. А. Измайлович с 18 ноября 1921, после того как были отпущены под поручительство руководителей эсеров И. З. Штейнберга и И. Ю. Баккала, и обязательство, что никогда не будут заниматься политической деятельностью, проживали в Малаховке под надзором ВЧК до 1923 года.
 27 сентября 1925 года в рамках проведения операции «Трест» на даче в Малаховке проходило заседание выдуманного ОГПУ «Политсовета Монархической организации Центра России» на котором находился английский разведчик Сидней Рейли. Сразу после окончания «заседания» по пути на станцию он был арестован.
 В 1926 году в Малаховку на несколько лет переехала семья Яцунских. Их старший сын Игорь (1916—1983) окончил здесь 7 классов, впоследствии он — участник создания первого искусственного спутника Земли (в составе группы акад. М. К. Тихонравова), орденоносец, Лауреат Ленинской премии (1957), признан как основоположник космической геодезии.
 В 1928 году в Малаховке построил свою дачу известный адвокат В. А. Жданов.
 В 1936 году в Малаховке окончила среднюю школу Никольская, Татьяна Николаевна — советский, российский археолог, кандидат исторических наук, сотрудник института археологии АН СССР.
 В 1940 году в Малаховке приобрёл участок и дачу композитор, автор первого советского балета Р. М. Глиэр.
 С 1942 года в Малаховке жил Николай Добронравов. Окончил здесь же среднюю школу с золотой медалью.
 C 1944 года в Малаховке жил, и 1955 году окончил школу П. П. Второв, ставший биогеографом.
 С 1960 года в Малаховке была дача, которой пользовался Рамон Меркадер, совершивший успешное покушение на Льва Троцкого 20 августа 1940 года.
 В 1968 году в Малаховке родилась и живёт Ирина Привалова — советская и российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2000 года, многократная чемпионка мира, Европы, СССР, Российской Федерации.
 В 1959 году в Малаховке родился и прожил до 15 лет Александр Моисеев — ныне проживающий в США гроссмейстер и многократный чемпион мира по английским шашкам.
 В Малаховке родился народный артист России Игорь Обликин

Примечания

Литература 
 Борисевич, Е. ВОКРУГ МОСКВЫ. Путеводитель «Афиши». Издание четвёртое./Борисевич, Е., Волошина И., Акимова, Н. — М.: ЗАО «Афиша Индастриз». 2008. — 328 с.

Ссылки 
 Официальная страница на сайте городского округа Люберцы
 Сайт о посёлке
 Описание герба Малаховки
  Духовная грамота Ивана Даниловича Калиты

Малаховка
Посёлки городского типа Московской области